Вениамин Симонов:
 Симонов, Вениамин Васильевич — советский военный деятель, звание, лауреат Сталинской премии. 
 Симонов, Вениамин Владимирович (в монашестве Филипп) — российский экономист и деятель РПЦ.
 Симонов, Вениамин Фёдорович — доктор наук, профессор.